

Zwitserland
Mézières (Fribourg), een gemeente in het kanton Friburg
Mézières (Vaud), een gemeente in het kanton Vaud

Mézières (Ardennes), nu deel van Charleville-Mézières
Mézières-au-Perche, Eure-et-Loir
Mézières-en-Brenne, Indre
Mézières-en-Drouais, Eure-et-Loir
Mézières-en-Gâtinais, Loiret
Mézières-en-Santerre, Somme
Mézières-en-Vexin, Eure
Mézières-lez-Cléry, Loiret
Mézières-sous-Lavardin, Sarthe
Mézières-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine
Mézières-sur-Issoire, Haute-Vienne
Mézières-sur-Oise, Aisne
Mézières-sur-Ponthouin, Sarthe
Mézières-sur-Seine, Yvelines

Personen 
Jean-Claude Mézières, een Frans stripauteur